Bongo kan henvise til:

 Bongotrommer - et instrument
 Bongo (album) - et album fra 1999
 Bongo (tegneseriefigur) - en tegneseriefigur
 Bongo Fury - et album med Frank Zappa og Captain Beefheart
 Bongo (antilope) - en antilopeart